bvj – codice ISO 639-3 della lingua baan